Змея Киртланда () — вид змей из семейства Ужеобразные, единственный в роде змей Киртланда (Clonophis). Назван в честь американского натуралиста XIX века Джареда П. Киртланда. Обитают на территории США, не ядовиты.

История открытия 
В 1855 году эту змею впервые идентифицировал Роберт Кенникотт. Он отправил её С. Ф. Бэрду, работавшему в Смитсоновском институте, который от его имени опубликовал описание вида и предложил назвать его в честь Киртланда, так как последний был наставником Кенникотта.

Распространение 
Змеи Киртланда распространены в штатах Иллинойс, Индиана, северной части Кентукки, южном Мичигане, Огайо и на западе Пенсильвании.

Описание 
Длина 30—46 см. Питаются червями, слизнями, мелкими рыбками, саламандрами, лягушками, жабами. В случае опасности змея сплющивается и становится жесткой. Обитают в прериях или подобных им местностях, держась обычно поблизости от какого-либо водоёма.

Примечания

Литература 
 Behler J. L., and King F. W. 1979. The Audubon Society Field Guide to North American Reptiles and Amphibians. New York: Alfred A. Knopf. 743 pp. ISBN 0-394-50824-6. («Clonophis kirtlandi [sic]», p. 596 + Plate 551).
 Conant R., and Bridges W. 1939. What Snake Is That? A Field Guide to the Snakes of the United States East of the Rocky Mountains. (With 108 drawings by Edmond Malnate). New York and London: D. Appleton-Century Company. Frontispiece map + viii + 163 pp. + Plates A—C, 1—32. (Natrix kirtlandii, p. 95 + Plate 16, figure 47).
 McCoy C. J. 1980. Identification Guide to Pennsylvania Snakes. (Design and illustrations by Michael Antonoplos). Pittsburgh Pennsylvania: Carnegie Museum of Natural History. 12 pp. (Clonophis kirtlandi, p. 8).
 Netting M. G., and Richmond N. D. (editors) 1970. Pennsylvania Reptiles and Amphibians. (Photographs by Hal H. Harrison). Third Edition, Fifth Printing. Harrisburg, Pennsylvania: Pennsylvania Fish Commission. 24 pp. (Natrix kirtlandii, p. 3).
 Powell R., Conant R., and Collins J. T. 2016. Peterson Field Guide to Reptiles and Amphibians of Eastern and Central North America, Fourth Edition. Boston and New York: Houghton Mifflin Harcourt. xiv + 494 pp. ISBN 978-0-544-12997-9. (Clonophis kirtlandii, pp. 410—411+ Plate 40).
 Stejneger L., and Barbour T. 1917. A Check List of North American Amphibians and Reptiles. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 125 pp. (Natrix kirtlandii'', p. 95).

Ссылки 
 Michigan state Department of Natural Resources entry.
 The Center for Reptile and Amphibian Conservation and Management entry.
 .

Ужеобразные
Монотипические роды пресмыкающихся
Пресмыкающиеся Северной Америки
Животные, описанные в 1856 году
Киртланд, Джаред Поттер